Villa Max steht für:

 Villa Max (Ambach), Künstlerhaus im Ortsteil Ambach, Gemeinde Münsing, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern
 Villa Max (Ammerland), Bauwerk im Ortsteil Ammerland, Gemeinde Münsing, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern
 Villa Max (Chelles), Bauwerk in der Gemeinde Chelles, Département Seine-et-Marne, Region Île-de-France, Frankreich

Siehe auch:
 Villa Max Adolf
 Villa Max Kuntze
 Villa Max Landschreiber